

Toponyme 

 Amber, une ancienne ville indienne, près de Jaipur ;
 Amber, une ville dans l'État d'Oklahoma, aux États-Unis ;
 Amber, une rivière anglaise qui coule dans le comté du Derbyshire.

Prénom 
Amber est un prénom féminin.

Pseudonyme 
 Amber (1970-), chanteuse allemande.

Abréviation 
AMBER peut désigner :
 Astronomical Multi BEam Recombiner, un instrument du Very Large Telescope.

Album 
Amber peut aussi désigner :
 Amber, un album du groupe de musique électronique britannique Autechre.

Voir aussi
 Amber Probe EP, un EP du groupe Jedi Mind Tricks
 Alerte AMBER, un système d'information lors de disparition d'enfants
 Tournoi d'échecs Amber, un tournoi d'échecs
 Amber: Journeys Beyond, un jeu vidéo sorti en 1996
 Amber Capital, un fonds d'investissement activiste, fondé en 2005 par Joseph Oughourlian et basé à Londres
 

Prénom américain